Ульпиан Эмесский (; IV век) — римский софист родом из Сирии, живший в период правления Константина I Великого.

Автор многих грамматических и риторических сочинений, в том числе, схолий к Демосфену.

Имя Ульпиана Эмесского упоминается во Фрагментах греческих историков издания Якоби.

Сочинения Ульпиана Эмесского не сохранились в первоначальном виде и содержат отрывки из многочисленных примечаний прежних толкователей. Главное внимание автор обращал на риторику, при этом мало занимался грамматикой и историей, в связи с чем, ценность схолий Ульпиана незначительна.

Известны фрагменты его сочинений «Об Эмесе», «О Гелиополе», «О Боспоре». Иногда идентифицируется с антиохийском ритором Ульпианом.

Примечания

Литература 
 Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, wyd. PWN, Warszawa 1968.

Ссылки 
 Ульпиан

Писатели Древнего Рима
Писатели IV века
Софисты